Скляре́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Скляренко, Алексей Павлович (1870—1916) — деятель российского революционного движения, большевик.
 Скляренко, Александр Иванович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Скляренко, Виталий Григорьевич (1937—2020) — советский и украинский лингвист-славист, доктор филологических наук, академик НАН Украины.
 
 Скляренко, Евгений Тимофеевич (1924—2016) — советский украинский хирург-травматолог, заслуженный деятель науки и техники УССР, дважды Лауреат Государственной премии Украины.
 Скляренко, Надежда Ивановна (род. 1940) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Скляренко, Олег Игоревич (более известен под фамилией Дивов; род. 1968) — российский писатель-фантаст, колумнист. Член Союза писателей России.
 Скляренко, Семён Дмитриевич (1901—1962) — украинский советский писатель.